Leča, plaats in Servië
LECA, geëxpandeerde kleikorrels
Leça FC, Portugese voetbalclub